Sü Si je čínské jméno více lidí:

 Sü Si (malíř) (886–975; ) – čínský malíř období Pěti dynastií a deseti říší;
 Sü Si (ministr) () – čínský politik říše Ming, 1442–1445 ministr vojenství;
 Sü Si (spisovatel) (* 1954; ), vlastním jménem Sü Su Si () – čínský anglicky píšící spisovatel z Hongkongu.